Нутодден () — норвежский футбольный клуб из одноимённого города.

Выступает во второй группе Второго дивизиона Норвегии.

Был основан в 1999 году в результате слияния футбольных отделов СК Сногг и Хеддаль ИЛ в преддверии сезона 2000 года.

После нескольких лет игры во 2-м дивизионе «Нотодден» наконец перешел в 1-й дивизион перед сезоном 2018 года. Они получили повышение благодаря победе в квалификации плей-офф против Фредрикстада в первом дивизионе за два матча (0-0 на выезде и 5-3 дома).

(В сезоне 2006 клуб поднялся в Первый дивизион, в сезоне 2009 вылетел, в 2011 году снова поднялся, а в 2012 — снова вылетел. В последний раз клуб поднимался в 2017 году, а вылетал — 2019 году.)

Состав

Примечания 

Футбольные клубы Норвегии